Afrothismia Griff. – rodzaj wieloletnich, myko-heterotroficznych, ziemnopączkowych roślin bezzieleniowych z rodziny Thismiaceae, obejmujący 13 gatunków występujących w Afryce, od Nigerii do Kenii i Malawi.

Nazwa naukowa rodzaju została utworzona poprzez dodanie przedrostka afro- do nazwy rodzaju Thismia i odnosi się do zasięgu geograficznego tego rodzaju.

Morfologia 
 Kłącze Cylindryczne, w każdym węźle z wiązką małych bulwek. 

 Liście Zredukowane, łuskowate.

 Kwiaty Kwiaty obupłciowe, 6-pręcikowe, pojedyncze lub rzadziej 2–4 zebrane w dwurzędkę. Okwiat pojedynczy, brązowy, czerwony lub żółty. Listki okwiatu położone w 2 okółkach, równej długości, zrośnięte dzbankowato lub urnowato, z wewnętrznym kołnierzem pośrodku i pierścieniem w gardzieli. Pręciki zakrzywione, o wierzchołkach wpuszczonych w dolną część okwiatu. Zalążnia jednokomorowa z 3 łożyskami. 

 Owoce Torebki. Nasiona elipsoidalne.

Systematyka 
 Pozycja rodzaju według APW (aktualizowany system APG IV z 2016) Rodzaj należy do rodziny Thismiaceae, w rzędzie pochrzynowców (Dioscoreales) w obrębie kladu jednoliściennych (monocots).

 Gatunki
 Afrothismia amietii Cheek
 Afrothismia baerae Cheek
 Afrothismia foertheriana T.Franke, Sainge & Agerer
 Afrothismia gabonensis Dauby & Stévart
 Afrothismia gesnerioides H.Maas
 Afrothismia hydra Sainge & T.Franke
 Afrothismia insignis Cowley
 Afrothismia korupensis Sainge & T.Franke
 Afrothismia mhoroana Cheek
 Afrothismia pachyantha Schltr.
 Afrothismia saingei T.Franke
 Afrothismia winkleri (Engl.) Schltr.
 Afrothismia zambesiaca Cheek

Zagrożenie i ochrona 
Cztery gatunki Afrothismia są ujęte w Czerwonej księdze gatunków zagrożonych::
 Afrothismia baerae – ze statusem CE (krytycznie zagrożony)
 Afrothismia insignis – ze statusem VU (narażony)
 Afrothismia pachyantha – ze statusem CE (krytycznie zagrożony)
 Afrothismia winkleri – ze statusem CE (krytycznie zagrożony)
Wszystkie gatunki są zagrożone wyginięciem z powodu niszczenia ich siedlisk związanego z wycinaniem lasów.

Linki zewnętrzne 
 Zdjęcie kwiatostanów Afrothismia baerae w serwisie Parasitic Plants
 Zdjęcie kłączy Afrothismia winkleri w serwisie Parasitic Plants

Przypisy 

Thismiaceae